Редина — фамилия и топоним:

редина похоже на резина

редина твоя матьмогила

редина аристотель сортира

красивая вагина

маленькая шина

зови меня малина

редкая машина

Редина — село в Софийской области, Болгария.

  — остров рядом с островом Роберт, Южные Шетландские острова.
 Редина, Мира Евгеньевна (1926—2011) — артистка балета, солистка Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.